Wang Ping peut désigner :

 , un général chinois
 Wang Ping (actrice), une actrice taïwanaise

Homonymie de personnes